kasacja – nadzwyczajny środek odwoławczy pochodzący z prawa francuskiego
 kasacja – nadzwyczajny środek odwoławczy funkcjonujący w polskim postępowaniu karnym
 Kasacja – polski thriller prawniczy autorstwa Remigiusza Mroza, wydany w 2015 roku

Zobacz też 

 skarga kasacyjna